Den vassa eggen kan syfta på:

 Den vassa eggen (roman) – roman från 1944 av W. Somerset Maugham, originaltitel The Razor's Edge
 Den vassa eggen (film, 1946) – amerikansk film från 1946 i regi av Edmund Goulding, originaltitel The Razor's Edge
 Den vassa eggen (film, 1967) – svensk kortfilm från 1967 med bland andra Nils Ericson
 Den vassa eggen (film, 1984) – amerikansk film från 1984 med bland andra Bill Murray, originaltitel The Razor's Edge
 Den vassa eggen (musikalbum) – musikalbum från 1985 av Ulf Lundell